Дювалье — фамилия. Известные носители:

 Дювалье, Франсуа (1907—1971) — гаитянский врач, государственный деятель; президент Гаити (1957—1971).
 Дювалье, Симона (1913—1997) — первая леди Гаити в 1957—1971, жена Франсуа Дювалье, мать Жана-Клода Дювалье. 
 Дювалье, Жан-Клод (1951—2014) — гаитянский государственный деятель, президент Гаити (1971—1986); сын Франсуа Дювалье.
 Беннетт (Дювалье), Мишель (род. 1950) — первая леди Гаити в 1980—1986, жена Жана-Клода Дювалье.